Шошино:

 Шошино (Красноярский край) — село в Минусинском районе Красноярского края.
 Шошино (Нижегородская область) — деревня в Городецком районе Нижегородской области.